Psychologia słuchu (dawniej psychologia dźwięku) - dziedzina psychologii oraz muzykologii systematycznej mocno powiązana z psychologią muzyki oraz fizjologią głosu i słuchu. Zajmuje się ona zagadnieniami wykorzystywania zmysłu słuchu w postrzeganiu oraz interpretacji informacji.

Psychologia słuchu zajmuje się m.in. zagadnieniami typów słuchu, charakteru dźwięku oraz teoriami dotyczącymi zjawiska interwałów harmonicznych.

Najpopularniejsze teorie dotyczące zjawiska interwałów harmonicznych:

 Teoria proporcji
 Teoria pokrewieństw dźwiękowych
 Teoria stopniowości dźwięków
 Teoria usznych tonów harmonicznych i rezydualnych

Bibliografia

Zobacz też 

 Psychologia muzyki